Појам Птолемеј може да се односи на:
 Птолемеј I Сотер, војсковођа Александра Великог и оснивач династије Птолемејида
 Птолемеј I Македонски, краљ античке Македоније
 Птолемеј II Филаделф, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј III Еуергет, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј IV Филопатор, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј IX Латир, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј V Епифан, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј VI Филометор, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј VII Неос Филопатор
 Птолемеј VIII Фискон, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј X Александар I, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј XI Александар II, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј XII Аулет, краљ хеленистичкога Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј XIII Теос Филопатор, краљ хеленистичкога Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј XIV
 Птолемеј XV Цезарион
 Птолемеј Апион, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Птолемеј Кераун, краљ хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Клаудије Птолемеј, римски географ и астроном из Александрије
 Птолемеј Еупатор
 Птолемеј Филаделф